Panthersprung bezeichnet:
 Panthersprung, im Radsport ein Synonym für den Tigersprung
 Panthersprung, eine Militäraktion während der zweiten Marokkokrise
 Panthersprung (1967), ein NATO-Großmanöver im Januar 1967 in Hessen